Свиридоново — название нескольких населённых пунктов:
 Свиридоново — деревня в городском округе Озёры Московской области.
 Свиридоново — деревня в Починковском районе Смоленской области.